Олтиси (, ) — средневековый город-крепость, расположенный в историческом Тао (ныне территория Турции).

История 
В X веке Олтиси был резиденцией Давида III Куропалата, царя Тао-Кларджети. После его смерти в 1001 году царь Гурген безуспешно пытался захватить его. В конце концов Олтиси вместе с Верхним Тао был захвачен византийским императором Василием II. В XI веке, во время византийско-грузинской войны, при отступлении 1021 года Олтиси был сожжён Георгием I. Позже, в 70-х годах XI века, Олтиси вместе с городами Карну (современный Эрзурум) и Кари (современный Карс) и прилегающими территориями находился под управлением Григория Бакуриани.

Во времена «сельджукского нашествия» (XI—XII вв.) Олтиси был захвачен сельджуками; во время одной из битв он был сожжён Давидом IV Строителем. Позже Олтиси был частью Грузинского царства. С 40-х годов XIII века, во времена монгольского владычества в Грузии, его оккупировали турки из Малой Азии, но вскоре он был освобождён князьями Самцхе. В XV—XVI веках во время османской экспансии Олтиси неоднократно становился объектом битвы. В XV веке, после завоевания княжества Самцхе-Саатабаго, он попал в границы Османской империи.

Литература

Ссылки 
 

Крепости Турции
Замки и крепости в Тао-Кларджети